Bill Johnson (1960–2016) – amerykański narciarz alpejski
 Bill Johnson (1872–1972) – amerykański muzyk jazzowy